São João Baptista,  freguesia portugaise située dans le District de Leiria.
 São João Baptista,  freguesia portugaise située dans le District de Santarém.
 Fort de São João Baptista

Voir aussi